Ljaskovets kan syfta på:

Bulgarien 

 Ljaskovets (ort), Veliko Tarnovo, Obsjtina Ljaskovets, 
 Ljaskovets (distrikt), Chaskovo, Obsjtina Stambolovo,